"San Marzano" pode significar:
 San Marzano di San Giuseppe, comuna italiana da Púglia
 San Marzano sul Sarno, comuna italiana da Campânia
 San Marzano Oliveto, comuna italiana do Piemonte

Desambiguações de topônimos